Plaats in Indonesië
 Sintuk (Pariaman Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra
 Sintuk (Sintuk Toboh Gadang), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Pariaman in de provincie West-Sumatra